Газета — друковане періодичне видання, один із ЗМІ
 Газета — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область, Росія